Budtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Budtjärnen (Husby socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 
Budtjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun, 
Lilla Budtjärnen, sjö i Leksands kommun,  (1,5 ha)
Stora Budtjärnen, sjö i Leksands kommun,  (1,8 ha)
Budtjärnen (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn